Вікіпедія має такі сторінки:
 Ель-Камишли — місто у провінції Аль-Хасаке, Сирія.
 Ель-Камишли — район у провінції Аль-Хасаке, Сирія.